Tamar is een studentenvolleybalvereniging uit Eindhoven en is verbonden aan het Studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen Eindhoven.

Tamar is een van de oudste studentensportverenigingen van Eindhoven. Ze is opgericht in 1963, oorspronkelijk als ondervereniging van studentenvereniging ESV Demos. De herkomst van de naam Tamar is niet helemaal duidelijk, de vereniging had oorspronkelijk een palmboom in het logo wat duidt op de Bijbelse personage Tamar, en de Hebreeuwse betekenis van het woord. Geleidelijk veranderde Tamar van karakter en eind jaren 60 koppelde ze zich los van haar moedervereniging. Door de jaren heen verdween de invloed van de moedervereniging geheel, en sindsdien is Tamar een onafhankelijke volleybalvereniging die openstaat voor alle studenten.

Tamar onderscheidt zich van reguliere studentenvolleybalverenigingen, omdat ze niet gedurende het weekend in de NeVoBo-competitie speelt, maar in vergelijkbare doordeweekse competities. De heren in de Geldrop Competitie en de dames in de NUVOC competitie. Sinds het seizoen 2021/2022 heeft Tamar circa 120 leden, verdeeld over 5 herenteams, 5 damesteams en een trainingsteam.

Externe link 
 Website volleybalvereniging Tamar

Nederlandse volleybalclub
Studentensportvereniging in Eindhoven